Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sherwood Stewart e Kim Warwick che hanno battuto in finale Pat Cash e Slobodan Živojinović 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Guy Forget (semifinali)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (secondo turno)
 Sergio Casal /  Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Sherwood Stewart /  Kim Warwick (Campioni)

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (primo turno)
 Hans Simonsson /  Mats Wilander (primo turno)
 Stefan Edberg /  Henri Leconte (quarti di finale)
 Andy Kohlberg /  Leonardo Lavalle (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1986